Country Girls (до 5 ноября 2014 г. называлась Country Musume, яп. カントリー娘。) — японская гёрл-группа в составе музыкального проекта Hello! Project. 26 декабря 2019 года группа была распущена.

Была создана в 1999 году как коллектив «наполовину сельскохозяйственный / наполовину артистический». Идея была в том, чтобы девушки-участницы совмещали работу в музыкальной группе с работой на руководимой продюсером Ёситакэ Танакой цветочной ферме.

История

2014: Country Girls 
К 2014 году уже много лет как в составе Сountry Musume после ухода всех остальных участниц оставалась всего одна — . И тут неожиданно 11 февраля на концерте Hello! Project в Сэндай Сан Плазе было показано её видеообращение, в котором она сообщала, что в группу будет проведён набор новых участниц.

Как было сказано, будут набираться девушки от 10 до 17 лет с некоторым опытом в сельском хозяйстве или садоводчестве (или по крайней мере не возражающих против того, чтобы им заняться). Заявки на участие в прослушиваниях принимаются до 31 марта.

В итоге прослушивания состоялись, но, как было сообщено 7 августа, безрезультатно — никто отобран не был.

5 ноября 2014 года было объявлено, что после обсуждения между сотрудниками руководящего группой агентства  и с учётом мнения Май Сатоды было решено, что в состав Country Musume войдут:
 Май Одзеки (12 лет, 1 класс средней школы), Ута Симамура (14 лет, 2 кл.ср.шк.), Тисаки Морито (14 лет, 3 кл.ср.шк.) — все трое принимали ранее в этом году участие в прослушиваниях в группу Morning Musume, но неудачно
 Риса Ямаки (16 лет, 2 класс старшей школы), Манака Инаба (17 лет, 2 кл.ст.шк.) — обе из Hello Pro Kenshusei
 Момоко Цугунага — из приостанавливающей свою деятельность в 2015 году группы Berryz Kobo
Момоко Цугунага получает в группе должность «играющего менеджера», а Май Сатода будет «супервизором». Также сообщалось, что группа будет международного уровня, и поэтому переименовывается по-английски — в Country Girls.

Состав

Состав на момент роспуска группы 

* Все примеры цвета приблизительные.

Супервизор: ) (2 января 2002 — )

Бывшие участницы 
 , род.  (5 ноября 2014 — 30 июня 2017)
 , род.  (5 ноября 2014 — 4 августа 2016)
 , род.  (5 ноября 2014 — 12 июня 2015)
 Нанами Янагава, род.  (5 ноября 2015 — 11 марта 2019)

Первый состав (1999) 
 ,  —  (19 лет), погибла в автокатастрофе за неделю до выхода первого сингла группы
 , наст. имя , род. 
 , род. 30 января

Дискография

Синглы

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

DVD/VHS 
  (Zetima, 17 ноября 2003)

Примечания

Ссылки 
  

Гёрл-группы Японии
Идол-группы Японии
Группы Hello! Project
Поп-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году